Зелений Клин — землі українських поселенців у південній частині Далекого Сходу
 Республіка Зелений Клин — державне утворення українців, що існувало 1917—1922 роки на території Зеленого Клину.

Села:
 Зелений Клин — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Зелений Клин — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Зелений Клин — Миколаївська область, Баштанський район
 Зелений Клин — Харківська область, Красноградський район
 Зелений Клин — колишнє с-ще Губницької сільської ради Гайсинського району Вінницької області; знято з обліку 21.01.1982 р.
 Зелений Клин — пасажирська зупинна залізнична платформа Лиманської дирекції Донецької залізниці.

Зелений Клин — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан